Das Wort Kata bezeichnet
 einen Begriff aus den japanischen Darstellungskünsten
 siehe auch die einzelnen Künste:
 Nō
 Kabuki
 Nihon Buyō
 einen Begriff aus den japanischen Kampfkünsten, siehe Form (Kampfkunst)
 siehe auch die einzelnen Kampfkünste:
 Kata (Aikidō)
 Kata (Jūdō)
 Kata (Karate)
 einen weißen Seidenschal in Tibet, siehe Khata
 eine Ausdehnungsrichtung im kartesischen Koordinatensystem
 eine isländische Musikgruppe, siehe Kata (Musikgruppe)
 eine griechische Präposition, die auch als Präfix verwendet wird, siehe Liste griechischer Präfixe#kata
 Kata (Phuket), Strand der thailändischen Ferieninsel Phuket

 Kåta, eine aus Naturmaterialien gefertigte Wohnhütte der Samen
 Kéké Kata (* 1951), ivorischer Politiker
 Kata (Programmierung), eine Art, Programmieren zu üben

Siehe auch:
 Katta (Primatenart)
 Cata
 Catta